Die Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1992/93 war die 62. und letzte Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer, seit 1990 innerhalb der CSFR. Die Saison begann am 15. August 1992 und endete am 11. Juni 1993.

Meister wurde Sparta Prag.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Absteiger gab es nicht. Die schlechtplatzierteste tschechische Mannschaft musste in die Relegation. Alle Vereine traten in der folgenden Spielzeit der tschechischen bzw. slowakischen Liga bei.

Vereine 
 FC Zbrojovka Brünn wurde umbenannt in FC Boby Brünn

Abschlusstabelle 
||Republik
 ||  CZE
 ||  CZE
 ||  SVK
 ||  SVK
 ||  CZE
 ||  CZE
 ||  SVK
 ||  CZE
 ||  CZE
 ||  CZE
 || SVK
 || SVK
 ||  CZE
 ||  CZE
 ||  CZE
 || SVK
für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1992/93 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1992/93
Fußballsaison 1992/93